Gomez de Araújo ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Gomes de Araújo